Aceasta este lista celor 363 de comune din departamentul  Maine-et-Loire  din Franța.

(CAA) Communauté d'agglomération d'Angers, creată în 2001.
(CAC) Communauté d'agglomération du Choletais, creată în 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, creată în 2001.

Maine-et-Loire